Table des caractères Unicode U+0F00 à U+0FFF (3 840 à 4 095 en décimal).

Tibétain (Unicode 2.0 à 6.0) 
Syllabes, lettres de tête, signes voyelles et modifications vocaliques, signes consonnes souscrites, signes de cantillation, marques, symboles de ponctuation, chiffres et nombres, symboles et signes astrologiques, honorifiques et religieux, utilisés pour l’écriture des langues tibétaine, dzongkha (langue officielle du Bhoutan), et baltie (dans l’État indien de Jammu-et-Cachemire).

Les caractères U+0F18, U+0F19, U+0F35, U+0F37, U+0F39, U+0F3E, U+0F3F, U+0F71 à U+0F84, U+0F86, U+0F87, U+0F8D à U+0F97, U+0F99 à U+0FBC et U+0FC6 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère qu’ils suivent ; ils sont combinés ici avec la lettre tibétaine ba « བ » (U+0F56) à des fins de lisibilité.

Le signe de ponctuation U+0F0C est la variante insécable du signe de ponctuation U+0F0B (délimiteur de morphèmes), et s’utilise par exemple lorsque plusieurs morphèmes se combinent en une même syllabe.

Notes :
 Les éventuelles colonnes trop larges de ce tableau proviennent de défauts dans de certaines polices de caractères tibétaines utilisées avec certains diacritiques. Certains navigateurs ne savent pas afficher les diacritiques en dessous ou au-dessus de la lettre de base, mais les affiche comme des lettres modificatives en indice ou en exposant à droite de la lettre de base.
 Les deux symboles en U+0FD0 et U+0FD1 sont souvent absents des polices tibétaines ; il en est de même pour les symboles suivants à partir de U+0FD2, ainsi que pour le symbole U+0FCE et pour les lettres U+0F6B et U+0F6C (utilisées en balti), qui ont été ajoutés dans des versions 4.1 et ultérieures d’Unicode.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 2.0

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Voir aussi

Liens externes 
   Tibetan, tableau sur le site Unicode.
   Tibétain, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000F0
Langue tibétaine